Зейн Грифф (, настоящее имя Гленн Миккелсон — , родился 4 октября 1957 года) — певец-композитор, являвшийся частью английской нововолновой сцены 1980-х годов. Зейн Грифф родился, получил образование и стал музыкантом в Новой Зеландии, но в 1970-х перебрался в Англию, где продолжил свою карьеру. Он сотрудничал с Линдсеем Кэмпом, Дэвидом Боуи, Уорреном Канном и Миджом Юром, Гэри Ньюманом, Кейт Буш,  Гансом Циммером, c группами The Human Instinct и The Kinks.

Биография 
Зейн Гриф рос и воспитывался в Новой Зеландии и на Таити, его родители по происхождению датчане . Он научился играть на гитаре в раннем возрасте. В начале 1970-х годов он присоединился к рок-группе The Human Instinct, где стал играть на бас-гитаре под именем Глен Миккелсон. В тот период времени группа записал два альбома The Hustler (1974) и Peg Leg (записан в 1975, выпущен только в 2002). К 1975 он ушёл из The Human Instinct и отправился в Лондон, где и продолжил свою музыкальную карьеру. Там он стал вокалистом и бас-гитаристом группы Baby Face и приступил к изучению пантомимы и движения вместе с Кейт Буш, Адамом Дариусом и Линдсеем Кемпом. Зейн Грифф ушёл из труппы Кемпа, когда та отправилась на гастроли в Австралию и остался в Лондоне, где он присоединился к группе Screemer, с которой выпустил два сингла "Interplanetary Twist" в 1976 и "In The City" в 1977. Грифф также принимал участие в записи альбома Misfits группы The Kinks в качестве бас-гитариста.

Крис Томпсон из группы Manfred Mann’s Earth Band помог ему записать первые демонстрационные ленты. В 1979, занявшись сольным творчеством, он сотрудничал с различными музыкантами, включая будущего кинокомпозитора Ганса Циммера и барабанщика группы Ultravox Уоррена Канна (имеется в виду нововолновый электронный проект Helden (), в котором работали вышеназванные музыканты, приглашёнными вокалистами были Зейн Грифф и Линда Хардим (из The Buggles), а также французская певица Ронни). Ганс Циммер и Уоррен Канн первоначально входили в группу, аккомпанирующую Зейну Гриффу на концертах.  Грифф выпустил два альбома: Ashes and Diamonds (1980) и Figures (1982). Альбом Ashes and Diamonds был спродюсирован Тони Висконти. На обоих альбомах Циммер записал партию клавишных. В записи второго альбома также принимала участие Кейт Буш: песня "Flowers" посвящена учителю танцев Линдсею Кемпу. Свой вклад  внёс и Юкихиро Такахаси из Yellow Magic Orchestra (композиция "This Strange Obsession") . Сингл "Tonight" достиг 54-й строки чарта Великобритании в феврале 1980, сингл "Ashes and Diamonds" попал на 68-е место в июне того же года.

В 1984 Зейн Грифф вернулся в Новую Зеландию, где он стал владельцем джазового клуба в Окленде. В январе 2010 Грифф приступил к записи третьего альбома. В 2011 году вышел альбом Child Who Wants The Moon.

Дискография

Студийные альбомы 

 Ashes and Diamonds (1980)
 Figvres  (1982)
 Child Who Wants the Moon (2011)
 The Visitor (2013)
 Immersed (2014)
 Mood Swings (2016)

С группой The Human Instinct:
 The Hustler (Zodiac, 1974)
 Peg Leg (записан в 1975, выпущен в 2002)

С Helden (как приглашённый вокалист):
 Spies - (не выпущен)

Синглы 
С группой Screemer:
"Interplanetary Twist" (Bell, 1976)
"In The City" (Arista, август 1977)
Соло:
"Tonight" -  (Automatic, февраль 1980)
"Ashes and Diamonds" -  (Automatic, май 1980)
"Figvres" -  (Polydor, июль 1982)
"Swing" -  (Polydor, октябрь 1983)
 "Fahrenheit 451" (Polydor, 1983)
С Helden (как приглашённый вокалист):
"Holding On" -  (1983)
С Кейт Буш
"Flowers" -  (Polydor, сентябрь 1982)

Прочее 
С Юкихиро Такахаси и Ронни:
"This Strange Obsession" на альбоме Юкихиро Такахаси What? Me Worry? (1982)
C Гэри Ньюманом:
"The Secret" на альбоме Гэри Ньюмана Berserker (1984)

Примечания 

Исполнители новой волны
Певцы и певицы Новой Зеландии
Артисты, известные под псевдонимами
Авторы-исполнители Новой Зеландии